Palazzo Hercolani ist der Name zweier Paläste in der italienischen Region Emilia-Romagna:

 Palazzo Hercolani (Bologna) in Bologna
 Palazzo Hercolani (Forlì) in Forlì